Dudnik ist der Familienname folgender Personen:

 Juliette Dudnik (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Juliette Marquis
 Wiktor Iwanowitsch Dudnik (1935–2010), sowjetisch-russischer Bildhauer